Асаф Али — фамилия. Известные носители:

 Асаф Али, Аруна (1909—1996) — индийская революционерка.
 Асаф Али, Моххамад (1888—1953) — индийский политический, государственный и дипломатический деятель.